Tambakrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,74, long 109,67), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,15, long 111,13), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 111,36), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,17), 
 Kelurahan Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 110,44), Jawa Tengah, 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 109,35), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 112,00), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 112,49), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,78), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 112,87), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 113,09), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 112,90), 
 Kecamatan Tambakrejo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,28, long 111,63), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,55, long 112,66), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 112,65), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,46, long 114,29), 
 Desa Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,30, long 112,15), 

Robotskapade Indonesienförgreningar